Французский университетский колледж:

 Французский университетский колледж (Москва) — высшее учебное заведение, основанное в 1991 при Московском государственном университете.
 Французский университетский колледж (Санкт-Петербург) — высшее учебное заведение, созданное в 1992 году при поддержке Министерства иностранных дел Франции.